Вулиця Комаро́ва — вулиця у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР названі на честь Героя СРСР та космонавта Володимира Комарова.

Вулиця Комарова — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Комарова — вулиця у місті Ніжин.
 Вулиця Комарова — вулиця у місті Полтава.
 Вулиця Комарова — вулиця у місті Херсон.
 Вулиця Комарова — вулиця у місті Чернігів.

 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Симона Петлюри у місті Баранівка.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Січової у місті Берегове.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Кардинала Йосифа Сліпого у місті Бережани.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Миколи Амосова у місті Богодухів.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Олександра Кошиця у місті Бориспіль.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Вартових неба у місті Васильків.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Вінниця.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Павла Скоропадського у місті Володимир.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Олександра Кукурби у місті Дніпро.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Дунаївці.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Нескорених у місті Знам'янка.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Медична у місті Іршава.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Дальники у місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Юрія Липи у місті Ковель.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Петра Дорошенка у місті Кодима.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Ліни Костенко у місті Козятин.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Тиха у смт. Королево.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Юрія Немирича у місті Коростень.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Бориса Талька у місті Коростишів.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Красилів.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Любомира Гузара у місті Кропивницький.
 Вулиця Комарова — колишня назва Металургійної вулиці у місті Курахове.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Братів Дужих у місті Львів.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Академіка Івана Ляшка у місті Лубни.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Сонячна у місті Любомль.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Гетьмана Скоропадського у місті Малин.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Михайла Дорошенка у місті Марганець.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Миргород.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Добровольців у місті Надвірна.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Нововолинськ.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Зразкова у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Ямівка у місті Носівка.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Європейська у місті Павлоград.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Центральна у місті Первомайський.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Зарічна у місті Переяслав.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Затишної у смт. Понінка.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Каденюка у місті Полонне.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Кучабського у місті Пустомити.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Л. Каденюка у місті Радехів.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Михайла Марфіча у місті Рахів.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Опанаса Стефаніва у місті Рожище.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у смт. Рожнятів.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Сіверянська у місті Ромни.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Світанкова у місті Свалява.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Сонячна у смт. Солотвино.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Івана Дзюби у місті Суми.
 Вулиця Комарова — колишня назва Приозерної вулиці у місті Українка.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Захисників України у місті Умань.
Вулиця Космонавта Комарова — колишня назва вулиці Космонавта Павла Поповича у місті Хмельницький.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Хоростків.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Максима Кривоноса у місті Христинівка.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Патріотів України у місті Хуст.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Захисників України у місті Фастів.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Сергія Єфремова у місті Чернігів.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Шостка.
 Вулиця Комарова — колишня назва вулиці Героїв України у місті Шпола.

Вулиця Прапорщика Комарова — вулиця у місті Владивосток.
 Вулиця Комарова — вулиця у місті Воронеж.
 Вулиця Комарова — вулиця у місті Курськ.
 Вулиця Академіка Комарова — вулиця у місті Москва.

Вулиці, названі на честь людей